Alpinum, planinski botanički vrt. Može biti unutar botaničkih vrtova ili odvojen. Osniva ga se radi uzgoja i upoznavanja biljaka iz planinskih i predplaninskih predjela.

Izvori 

Botanički vrtovi